Вачаган — армянское существительное мужского рода, может означать:

 Верин (Верхний) Вачаган — село в Сюникской области Республики Армения.
 Вачаган Барепашт — король Арцаха и Утика.
 Вачаган (река) — один из правых притоков реки Вохчи.